Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Leigh-Anne Thompson che ha battuto in finale Bettina Bunge 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Andrea Jaeger (secondo turno)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Bettina Bunge (finale)
 Iva Budařová (terzo turno)
 Mima Jaušovec (secondo turno)

 Andrea Leand (secondo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels (primo turno)
 Pam Casale-Telford (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Helena Suková (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1982